Les Foscolo, une famille patricienne de Venise ;
 Ugo Foscolo (1778 - 1827), un écrivain et poète italien ;
 Daulo Augusto Foscolo (1785 – 1860), un archevêque catholique.